Тебризи́ (; ), ат-Табри́зи́ () — нисба, указывающая на принадлежность к городу Тебриз.

 Катран Тебризи (XI век) — персидский поэт.
 Хатиб Тебризи (10З0—1108) — арабоязычный филолог из Тебриза.
 Хумоми Табрези (1238/39 — 1314/1315) — персидский поэт, последователь Саади из Шираза
 аль-Хатиб ат-Табризи (ум. 1340) — знаток хадисов, автор сборника хадисов «Мишкат аль-Масабих».
 Ассар Тебризи (1325—1390) — персидский поэт и учёный.
 Фазлуллах Наими Тебризи (около 1339—1401) — крупный персидский поэт и философ.
 Хатаи Тебризи — азербайджанский поэт XV века.
 Саиб Табризи (1601—1677) — персидский поэт.
 Ковси Табризи — азербайджанский поэт начала XVII века.
 Тасир Тебризи — поэт XVII—XVIII веков, творивший на азербайджанском и персидском языках.
 Ариф Тебризи — азербайджанский поэт второй половины XVIII века.
 Сейид Ахмед Кесрави Тебризи (1890—1946) — иранский историк, лингвист, юрист, интеллектуал, социальный и религиозный реформатор.